Гафидово — название населённых пунктов в России:
 Гафидово — деревня в Клинском районе Московской области.
 Гафидово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.